Atergia är ett släkte av svampdjur. Atergia ingår i familjen Polymastiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Atergia